DLA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Douala (Camerun)
 DLA – codice vettore ICAO di Air Dolomiti